Obergrünbach heißen folgende geographischen Objekte:

 Obergrünbach (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr i.NB, Landkreis Kelheim, Bayern

 Obergrünbach (Gemeinde Karlstein), Ort und Katastralgemeinde an der Thaya in Niederösterreich
 Obergrünbach (Gemeinde Lichtenau), Ort und Katastralgemeinde der Gemeinde Lichtenau Waldviertel in Niederösterreich
 Obergrünbach (Gemeinde Gaspoltshofen), Ortschaft der Gemeinde Gaspoltshofen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Obergrünbach (Gemeinde Grünbach), Ort bei Grünbach, Bezirk Freistadt, Oberösterreich